Марсане́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 11 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Марсане, Брей i Нотр-Дам-де-Саньяк було об'єднано в новий муніципалітет Саньяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 394 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1075,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Марсане на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марсане на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь